Say Goodbye (S Club 7)
Say Goodbye (Chris Brown)